

Toponyme 
 Munnikenland, polder néerlandais du Hoeksche Waard
 Munnikenland, polder néerlandais du Bommelerwaard, près du village de Poederoijen

Homonymie de toponyme